Таволга, или Лаба́зник () — род многолетних трав семейства . Насчитывает не менее 16 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария.

Название 
Латинское родовое название образовано от слов filum («нить») и pendere («висеть»), что объясняется тем, что у типового вида (Filipendula vulgaris) клубни как бы «висят» на тонких (нитевидных) корнях.

В некоторых источниках (например, в издании «Флора СССР», 1934—1964) для рода Filipendula приводится единственное русское название рода — Лабазник, название же Таволга используется для рода Spiraea. В то же время, во многих других изданиях в качестве русского названия для рода Filipendula указаны и Таволга, и Лабазник, при этом иногда на первом месте стоит Лабазник, а иногда — Таволга.

Таволга и Лабазник в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля:
ТАВОЛГА

ж. куст Spirea; S. chamaedrifolia, тавольник сиб. таволга, таволожник, волжанка; S. crenata, таволга, таволожник, степная березка, степной лабазник; S. hipericifolia, каменная таволга, пужный таволжник; Spirea ulmaria, см. батер; но более известна под именем таволги S. crenata, коей тонкие и крепкие прутья идут у нас на шомпола и на кнутовища. Таволожка, таволжанка, сокращ. волжанка, таволжаная тросточка, посошок. Таволожный, таволжаный, к таволге относящ.

Лабазник м., лабазка, кустарник Spirea ulmaria, таволга, иванов цвет, живокост, шламда (ошибочно донники), см. батер; она идёт на подожки, кнутовища, почему лабазина ж. хворостина, и посох, палка.

По мнению Макса Фасмера, слово Таволга заимствовано из тюркского языка: тат., башк. tubylɣy «таволга, жимолость», кирг. tabylɣa «таволга» и т. д. Алексей Шахматов предполагает исконно славянское *тавълга.

Ботаническое описание 

Крупные многолетние корневищные травы с прямостоячим стеблем и перистыми, реже пальчатыми листьями.

Многочисленные мелкие белые или розовые цветки собраны в терминальные щитковидно-метельчатые соцветия, цветут в первой половине лета. Чашечка из пяти или шести лепестков, без подчашия. Околоцветник двойной.

Плод — многоорешек.

В основном это влаголюбивые растения. Все виды холодостойки.

Виды 
Общее количество видов не менее 16.

На территории России и сопредельных стран отмечены следующие виды:
  
 Растёт в Восточной Сибири, Приамурье, Приморье, а также в Монголии и на северо-востоке Китая.
 
 Растёт на Камчатке, Командорах, Сахалине, Курилах, Нижнем Амуре, а также в Японии: на Хоккайдо и северном Хонсю.
 
   
 Растёт на юге Приморья, южных Курилах, а также в Северной Корее, на северо-востоке Китая и в северной Японии.
 
 Растёт в Восточной Сибири, Приамурье, Приморье, на севере Хабаровского края, юге Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, а также в Северной Корее и на северо-востоке Китая.
  
 Обычное растение для Европы и западной Азии.
  
 Встречается в Заволжье, на Южном Урале, в Западной Сибири.
   
 Растёт почти по всей Европе, а также в Малой Азии. Как заносное встречается в Северной Америке.

Некоторые другие виды рода
 
 , произрастает в Японии
 , североамериканский вид

Применение

Лекарственное применение 
Лекарственное применение таволги обусловлено высоким (порядка 300 мг%) содержанием аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, салициловой кислоты и её производных.

Таволга снимает головные боли различного характера, а также ревматические боли в суставах. Мощное антибактериальное и антивирусное действие обуславливает применение при ОРЗ, гриппе, герпесе. Также отмечаются противовоспалительный и противодиабетический эффекты.

Таволга широко применяется в народной медицине. Настой травы с цветками употребляется при заболеваниях сердца, мочевого пузыря и почек, при удушье, дизентерии, как противоглистное, потогонное и мочегонное средство. Более насыщенный настой применяется в качестве антитоксического средства, например, при алкогольном отравлении, и даже при укусе змей. Поскольку таволга обладает противовоспалительным и антисептическим действием, наружно отвар травы применяют как антисептик, для промывания ран, язв, гнойников, фурункулов, и при кожных заболеваниях. Также таволга имеет косметическое применение, в частности, отвар используют с целью усиления роста волос.

Пищевое применение 
Таволгу (соцветия) можно заваривать как чай (или добавлять в чай при заваривании) — она имеет приятный вкус и медовый аромат. В Скандинавии цветки таволги примешивают к пиву и вину для придания аромата. Молодые побеги и корни можно употреблять в пищу.

Садовое применение 
Великолепно отпугивает мух, комаров, слепней.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лабазник в Энциклопедии декоративных садовых растений 
 Род Filipendula на сайте eFloras
 Список видов рода Filipendula на сайте Эдинбургского королевского ботанического сада
 Исследователи пришли к выводу, что отвар из таволги является хорошей защитой от рака головного и спинного мозга

Розановые
Флора Евразии
Флора Северной Америки